ІФА:

 ІФА — Імуноферментний аналіз
 ІФА — Інтернаціонал Федерацій Анархістів
 Іфа — одна з форм ворожіння у йоруба
 Іфа — бог ворожіння, мудрості і долі у народу Йоруба
 Іфа — найдавніше з міст-держав Йоруба

Див. також 
 IFA (значення)